Есайа (Шак) Сварт (; ) — нидерландский футболист, выступавший на позиции нападающего. На протяжении всей своей карьеры выступал за амстердамский клуб «Аякс», за который провёл 603 официальных матча.

Ранние годы 
Есайа Сварт, более известный под именем Шак, появился на свет 3 июля 1938 года в небольшой деревне Мёйдерберг в 15 километрах от Амстердама и был старшим ребёнком в семье из двух детей. Его отец — Луи Сварт, родился в Амстердаме в семье евреев, он работал посыльным и рабочим, а мать — Питернелла Катарины ван дер Харст, была родом из Гааги. Вместе с родителями и младшей сестрой Сварту удалось пережить холокост, хотя многие родственники по отцовской линии погибли в концлагерях.

Черед два года после окончания Второй мировой войны юный Сварт стал играть в футбол в еврейской команде ТДВ, где также играл Бенни Мюллер. Он сыграл за клуб всего один матч, а затем перешёл в небольшой клуб ОВВО. В игре против сверстников из «Аякса» Сварт забил пять голов, после чего представитель клуба предложил ему перейти в их команду. На предложение он ответил согласием, к тому же его отец был большим поклонником «Аякса». В возрасте двенадцати лет Шак остался без матери, которая умерла в июле 1950 года.

Карьера в «Аяксе» 
Шак Сварт является воспитанником футбольной школы амстердамского «Аякса». Его дебют в основной команде состоялся 16 сентября 1956 года в матче Кубка Нидерландов против «Стормвогелса», завершившемся победой «Аякса» со счётом 3:2. В своём первом же сезоне Шак стал чемпионом Нидерландов сезона 1956/57. Свой первый гол за «Аякс» Шак забил 6 октября 1957 года в матче против клуба НОАД, завершившемся со счётом 3:1 в пользу «Аякса».

В общей сумме Сварт провёл в различных турнирах за «Аякс» 603 матча и забил 228 мячей, в чемпионате Нидерландов Шак провёл 463 матч и забил 175 мячей. Шак является рекордсменом по проведённым матчам за «Аякс». В составе «Аякса» Сварт стал восьмикратным чемпионом Нидерландов, пятикратным обладателем кубка Нидерландов, и выиграл различные европейские кубки.

Сборная Нидерландов 
В национальной сборной Нидерландов Шак дебютировал 26 июня 1960 года в матче против сборной Мексики, который завершился поражением нидерландцев со счётом 3:1. Свой первый мяч за сборную Шак забил 3 июля 1960 года в матче против сборной Суринама, матч завершился победой Нидерландов со счётом 4:3. Последнюю игру за сборную Шак Сварт провёл 30 августа 1972 года против сборной Чехословакии, завершившийся победой нидерландцев 2:1. Всего в составе сборной Шак провёл 31 матч и забил 10 мячей.

Личная жизнь 

Сварт женился в возрасте двадцати трёх лет. Его избранницей стала Андреа Сверс. Они познакомились в мае 1960 года в обувном магазине, где работала Андреа. Шак предложил ей работать в его магазине сигар, а в октябре 1961 года они поженились. У пары есть две дочери — Жаклин и Ребекка.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов (8): 1956/57, 1959/60, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73
 Обладатель Кубка Нидерландов (5): 1960/61, 1966/67, 1969/70, 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка Интертото (1): 1961/62
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 1970/71, 1971/72, 1972/73
 Обладатель Суперкубка Европы (1): 1973
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1972

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте Voetbalstats.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам